Varias infantas y reinas de Navarra entre los siglos XII y XV son conocidas como Blanca de Navarra:

 Blanca Garcés de Pamplona (1137-1156), infanta de Navarra e hija de García Ramírez de Pamplona. Fue esposa de Sancho III el Deseado, rey de Castilla, y madre de Alfonso VIII de Castilla.
 Blanca de Navarra (1177-1229), infanta de Navarra y condesa consorte de Champaña por su matrimonio con Teobaldo III de Champaña.
 Blanca de Champaña (1226-1283), infanta de Navarra y duquesa consorte de Bretaña por su matrimonio con Juan I.
 Blanca de Évreux (1333-1398), infanta de Navarra y reina de consorte de Francia por su matrimonio con Felipe VI.
 Blanca I de Navarra (1385-1441), reina titular de Navarra entre 1425 y 1441.
 Blanca II de Navarra (1424-1464), infanta de Aragón y de Navarra y reina titular de Navarra entre 1461 y 1464.